

Meteorologia
Uragano Matthew – uragano atlantico del 2016

Musica
Matthew – album di Kool Keith del 2000

Onomastica
Matthew – forma inglese del nome proprio di persona Matteo

Persone
William Diller Matthew – paleontologo statunitense

Trasporti 

Matthew – nave utilizzata da Giovanni Caboto nel XV secolo